Garin (Haute-Garonne), een Franse gemeente
Garin (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Garin
Eugenio Garin, een Italiaanse filosoof en historicus
Maurice Garin, een Franse wielrenner

Zie ook 
 Guarinus, doorverwijspagina